Tour de Pologne je etapový závod profesionálních cyklistů který má většinou 7 – 8 etap a koná se v srpnu. Pořádá se každoročně už od roku 1928 v Polsku. Od roku 2005 je součástí nejvyšší kategorie závodů UCI ProTour.

Historie závodu 
První ročník závodu se jel v září 1928. Až do roku 1992 měl amatérský status. V roce 1993 se ředitelem závodu stal bývalý cyklista a držitel stříbrné olympijské medaile Czesław Lang. Pod jeho vedením se závod stal populárnější a známější. Od roku 1952 se koná nepřetržitě každý rok. Závod Tour de Pologne má také českého vítěze – Ondřej Sosenka zvítězil v letech 2001 a 2004. Jednou se radoval i slovenský fenomén Peter Sagan, a to v roce 2011.

Trikoty 
  celkové pořadí — nosí ho vedoucí jezdec.
  sprinter — nosí ho nejlepší jezdec v pořadí bodovací soutěže.
  vrchař — nosí ho nejlepší jezdec v pořadí vrchařské soutěže.
  nejaktivnější — nosí jezdec, který se podílí nejaktivněji na únicích z pelotonu.

Přehled vítězů 

p – prolog

Odkazy

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální stránka (polsky, anglicky)

Cyklistické závody
Cyklistické závody v Polsku